El término parque de los Volcanes, y otras variaciones para definir una localización geográfica, se puede referir a los siguientes lugares:
 Parque natural de los Volcanes, en la isla de Lanzarote, Canarias.
 Parque nacional Los Volcanes, en El Salvador.
 Parque nacional de los Volcanes de Hawái, en el archipiélago de Hawái.
 Parque nacional de los Volcanes (Ruanda), al norte de Ruanda.